Scaphella är ett släkte av snäckor. Scaphella ingår i familjen Volutidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Scaphella